Björtjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Björtjärnen, Västmanland, sjö i Ljusnarsbergs kommun,  (6,01 ha)
Björtjärnarna, Värmland, sjö i Torsby kommun, 
Björtjärnen, Värmland, sjö i Arvika kommun,  (10,6 ha)
Björtjärnen (Idre socken, Dalarna), sjö i Älvdalens kommun, 
Björtjärnen (Malungs socken, Dalarna), sjö i Malung-Sälens kommun,  (13,8 ha)
Björtjärnarna, Jämtland, sjö i Krokoms kommun,  (4,04 ha)
Björtjärnen, Jämtland, sjö i Krokoms kommun,  (6,83 ha)

Se även
Björntjärn

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn